Regal Welsh Open 2003 − profesjonalny rankingowy turniej snookerowy.

Rozegrany został w dniach 22 – 26 stycznia 2003 w Cardiff International Arena w Cardiff. Był to czwarty rankingowy turniej w sezonie 2002/2003.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju

Bibliografia 
 Wyniki turnieju

Linki zewnętrzne 
 Turniej Welsh Open w serwisie 147.pl

Welsh Open
2003 w sporcie
2003 w Walii